Love Will Find a Way – cortometraggio del 1904 diretto da Edwin S. Porter
Love Will Find a Way – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Warwick Trading Company
Love Will Find a Way – cortometraggio del 1908 diretto da Edwin S. Porter
Love Will Find a Way – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays
Love Will Find a Way – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse
Love Will Find a Way – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America